Бушин може бити:

 Бушин (Преграда), насељено мјесто града Преграде, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска
 Бушин (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република